Don Camillo Giovannino Guareschi (1908-1968) történeteinek szereplője
 Don Camillo kis világa (1952) olasz-francia filmvígjáték
 Don Camillo visszatér (1953) olasz-francia filmvígjáték
 Don Camillo és a tiszteletreméltó Peppone (1955) olasz-francia filmvígjáték
 Don Camillo Monsignore... de nem túlságosan (1961) olasz-francia filmvígjáték
 Don Camillo elvtárs (1965) olasz filmvígjáték
 Don Camillo (1983) olasz filmvígjáték